Alectoria (schimmelgeslacht), een geslacht van korstmossen uit de familie van de Parmeliaceae
 Alectoria (insecten), een geslacht van sabelsprinkhanen